Мануэль Кубли (; ) — швейцарский футболист, выступавший на позиции центрального полузащитника в швейцарских клубах.

Карьера

Клубная 
Свою взрослую карьеру Мануэль Кубли начинал в составе цюрихского «Грассхоппера», играя за вторую команду в Первой лиге. Сезон 2014/2015 молодой швейцарец провёл в аренде в клубе Первой лиги Промоушен «Рапперсвиль-Йона». Там Мануэль стал игроком основы, сыграв в чемпионате 24 матча, забив при этом 3 гола. Сезон 2015/2016 Кубли начал в составе «Грассхоппера». В швейцарской Суперлиге Мануэль дебютировал 8 августа 2015 года, выйдя незадолго до конца матча на замену в поединке против «Лугано». 19 июля 2016 года Кубли во второй раз отправился в аренду в «Рапперсвиль-Йону», где и остался после окончания контракта с «Грассхоппером».

По окончании сезона 2020/21 завершил карьеру.

Статистика выступлений
По состоянию на 30.6.2021

Сборная 
Кубли привлекался в юношеские сборные Швейцарии различных возрастов. В 2012 году Мануэль провёл три матча в составе юношеской сборной Швейцарии до 18 лет.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Швейцарии
Игроки ФК «Рапперсвиль-Йона»
Игроки ФК «Грассхоппер»